César Augusto Chávez (n. San José, Pacasmayo; 21 de septiembre de 1958), es un capitán PNP en retiro y político peruano. Fue alcalde del  distrito de San José (Pacasmayo) (2011-2014, 2015-2018).
Postuló en dos ocasiones a la Alcaldía del Distrito de San José (Pacasmayo), sin llegar a ocupar el cargo.

Biografía 
Nacido en San José, distrito Pacasmayino, el 21 de septiembre de 1958, es hijo del exalcalde de San José Armando Chávez Andaviza y la dama de la sociedad sanjosefina Ana María Paz Cerna.

Hizo sus estudios escolares primario en I.E Nº 80412 - San José y los secundarios en la I.E San José. Ingresa a la escuela de policías del Perú. Llegó a ocupar el cargo de capitán, sin embargo en 1998 pide su baja .

Ingresa a la vida del campo, administrando los terrenos de propiedad familiar, a la vida política ingresa cuando postula a la alcaldía del Distrito de San José (Pacasmayo) en las elecciones del 2002 , por "Salvemos San José". Luego nuevamente postula en las elecciones del 2010, por (APP), llegando a ocupar el cargo.

El 2 de enero de 2011 tomó formalmente la Alcaldía distrital de San José, el mismo día del aniversario de la reafirmación como distrito de San José.

Referencias

Enlaces externos 
 
 Página oficial de la Municipalidad Distrital San José.

Sanjosefinos
Militares de Perú
Políticos de Perú
Alcaldes de San José (Pacasmayo)